Международная демократическая образовательная конференция ()— конференция которая проводится каждый год в разных странах, посвященная демократическому образованию. Организаторы и место следующего форума выбираются во время конференции. Первая встреча прошла в  Хадеры, Израиль, и была организована .

Список конференций

См. также 
 Демократическое образование
 Школа Саммерхилл
 Парк-школа

Примечания 

Конференции
Обучение